Појам Џејмстаун може да се односи на:
 Џејмстаун (Света Јелена), главни град британске територије Света Јелена
 Џејмстаун (Вирџинија)
 Џејмстаун (Њујорк), град у САД у савезној држави Њујорк
 Џејмстаун (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Џејмстаун (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Џејмстаун (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Џејмстаун (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Џејмстаун (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Џејмстаун (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Џејмстаун (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Џејмстаун (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Џејмстаун (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Џејмстаун (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Џејмстаун (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Џејмстаун (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Џејмстаун (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Џејмстаун (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Џејмстаун (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси